Majdan peut désigner :

Patronyme 
 Radosław Majdan (1972- ) est un footballeur polonais

Toponymie 

Majdan, un village situé dans la municipalité de Fojnica, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Majdan, un village situé dans la municipalité de Kladanj, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Majdan, un village situé dans la municipalité de Mrkonjić Grad et dans la République serbe de Bosnie ;
Majdan, un village situé dans la municipalité de Šekovići et dans la République serbe de Bosnie ;
Majdan, un village situé dans la municipalité de Zavidovići, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Majdan, une localité située dans la municipalité de Dvor, comitat de Sisak-Moslavina ;

dans la voïvodie de Lublin
 Majdan, village du powiat de Hrubieszów
 Majdan, village du powiat de Janów Lubelski 
 Majdan, village du powiat de Tomaszów Lubelski 
 Majdan, village de la gmina de Wojsławice du powiat de  Chełm
 Majdan, village de la gmina de Żmudź du powiat de  Chełm

dans la voïvodie de Podlachie
 Majdan, village du powiat de Białystok
 Majdan, village du powiat de Hajnówka 
 Majdan, village du powiat de Suwałki

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Majdan, village du powiat de Lesko

dans la voïvodie de Mazovie
 Majdan, village du powiat de Garwolin
 Majdan, village du powiat de Mińsk 
 Majdan, village du powiat d'Ostrołęka 
 Majdan, village du powiat d'Otwock 
 Majdan, village du powiat de Wołomin 
 Majdan, village de la gmina de Łochów 
 Majdan, village de la gmina de Stoczek 
 Majdan, village de la gmina de Wierzbno

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Majdan, village 

 le mont Majdan, une montagne du sud-est de la Serbie ;
 Majdan, une localité située dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Novi Kneževac et dans le district du Banat septentrional ;
 Majdan, un village situé dans la municipalité de Gornji Milanovac, district de Moravica.

Majdan, un village situé dans  la région Donetsk ;
Majdan, un village situé dans la région Kharkiv;
Majdan, un village situé dans la région Ivano-Frankivsk ;
Majdan, un village situé dans la région Khmelnytsky ;
Majdan, un village situé dans la région Lviv ;
Majdan, un village situé dans la région Ternopil ;
Majdan, un village situé dans la région Transcarpathie ;
Majdan, un village situé dans la région Tchernivtsi ;
Majdan, un village situé dans la région région Vinnytsia ;
Majdan, un village situé dans la région région Volhynie ;

Homonymie de toponyme